

Localités et toponymes 
Tilloy est le nom de plusieurs localités et toponymes français, issus généralement de la terminologie signifiant « bois de tilleuls » :
 Noms composés :
 Tilloy-lez-Cambrai, commune française du Nord ;
 Tilloy-lès-Hermaville, commune française du Pas-de-Calais ;
 Tilloy-lez-Marchiennes, commune française du Nord ;
 Tilloy-lès-Mofflaines,  commune française du Pas-de-Calais ;
 Anciennes communes :
 Tilloy, ancienne commune française de la Marne, aujourd'hui intégrée à Tilloy-et-Bellay ;
 Tilloy, ancienne commune française de la Somme, aujourd'hui intégrée à Tilloy-Floriville ;
 Tilloy-lès-Conty, ancienne commune française de la Somme, faisant partie désormais de Ô-de-Selle.

Patronymes 
 Anne Tilloy (1980-), chanteuse et actrice de doublage française ;
 Bénédicte Tilloy (1961-), dirigeante française de société ;
 Eugène Tilloy (1878-1961), homme politique français.
 Jean Anselme Tilloy, (1824-1903) religieux et écrivain antimaçonnique -;